Флаг муниципального образования «Му́лловское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 27 апреля 2011 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 8325.

Официальная презентация флага муниципального образования «Мулловское городского поселения» была проведена 21 августа 2011 года на праздновании Дня Посёлка.

Описание флага 
«Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3 воспроизводящее композицию герба Мулловского городского поселения в голубом, жёлтом и белом цветах».

Геральдическое описание герба гласит: «В лазоревом поле на волнистой оконечности в цвет поля, тонко окаймлённой серебром и обременённой золотым ткацким челноком с продетой сквозь него серебряной лентой — золотая глухая бревенчатая башня с двухъярусной шатровой островерхой кровлей и с круговой галереей между ярусами, соединённая с расходящимся в стороны палисадом того же металла и сопровождаемая вверху по сторонам двумя серебряными бердышами на коротких золотых рукоятях».

Обоснование символики 
Первое упоминание села Мулловка встречается в межевой книге вотчинных земель светлейшего князя А. Д. Меньшикова 1706 года под названием «Село Рождественское Мулловка тож». Рождественским деревню назвали первопоселенцы русские «старокрещенцы», а так как эта земля ранее была заселена татарами, которые её называли Мул, что в переводе означает «привольный, богатый», то переписчики добавили к названию деревни местное Мулловка.

В 1784 году из Москвы в Мулловку по заказу помещика Степана Григорьевича Мельгунова привезли пятнадцать «прядильных колёс» и два чесальных барабана. Крепостные плотники сделали ткацкие станки. В 1785 году бурмистр (староста назначаемый помещиком) собрал смышлёных людей, и нарядил их ткать помещику сукна. Так началась история Мулловской суконной фабрики. Наибольшей производительности фабрика достигла при правлении князей Трубецких.

Жители поселения на протяжении всей своей истории участвовали в ратном деле — защите России от внешних врагов. Так было и в конце XVII века, когда здесь были построены укрепления, составившие Закамскую засечную черту, охранявшую восточные границы государства Российского. В 1,5 км к западу от посёлка Мулловка у северной стороны шоссе Ульяновск-Димитровград сохранился участок земляного вала Закамской засечной черты длиной до 1 км, два городища XVII века и между ними средневековое селище. В 2004 году на этом участке установлен памятный знак «Здесь проходила граница России с 1656 по 1736 гг.».

Так было и в годы Отечественной войны 1812 года, когда 44 ратника от Мулловского общества в составе симбирского народного ополчения участвовали в преследовании Бонапарта за пределами России, участвовали в осаде городов Замостья, Глогау, в сражении под Дрезденом. В этот год мулловские ткачи соткали более 2600 аршин сукна и сшили 500 солдатских шинелей.

Так было и в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 годов. На фронт ушли более 1200 жителей посёлка, 745 из них не вернулись. Оставшиеся в тылу труженики села то же работали на общую победу над смертельным врагом. Каждая третья шинель наших солдат, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны, была сшита из шинельного сукна этой фабрики.

Символика флага Мулловского городского поселения многозначна.

Палисад с башней и бердышами — аллегорическое отражение вклада всех поколений жителей поселения в защиту Родины.

Ткацкий челнок, с куском ленты — символ вековых традиций текстильной промышленности на территории поселения, в том числе по выпуску шинельного сукна.

Волнистый белый пояс — аллегория реки Сосновки (впадает в Черемшанский залив Куйбышевского водохранилища), протекающей по территории поселения.

Голубой цвет (лазурь) — символ возвышенных устремлений, искренности, преданности, возрождения.

Жёлтый цвет (золото) — символ высшей ценности, величия, богатства, урожая.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, открытости, божественной мудрости, примирения.

Примечания